Cassuto steht für:

 Cassuto (Familie), eine Hamburger Sephardenfamilie aus Portugal 

Personen:

 Alfonso Cassuto (1910–1990), portugiesischer Büchersammler, Antiquar und Buchhändler
 Álvaro Cassuto (* 1938), portugiesischer Dirigent und Komponist
 Jehuda de Mordechai Cassuto (1808–1893), niederländischer Kantor, Rabbiner, Übersetzer und Autor
 Umberto Cassuto (1883–1951), israelischer Historiker und Bibelwissenschaftler